Герми́на ():
 Гермина Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймская (1797—1817) — принцесса Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймская; в замужестве — эрцгерцогиня Австрийская
 Гермина Австрийская (1817—1842) — принцесса Аббатиса в Праге, дочь предыдущей
 Гермина Вальдек-Пирмонтская (1827—1910) — принцесса Вальдек-Пирмонтская; в замужестве — принцесса Шаумбург-Липпская
 Гермина Рейсс-Грейцская (1887—1947) — вторая супруга германского императора Вильгельма II